ЗАО «Тюменский машиностроительный завод» — производитель ведомых дисков сцепления для грузовых и легковых транспортных средств отечественного производства. (автомобили ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ, УРАЛ, КрАЗ, Икарус, тракторов и др.)

История 
ЗАО «Тюменьмашзавод» имеет 65-летнюю историю, начало которой 1946 год.

1946 г. Открытие Мотороремонтного завода «Заготтранса»

1966 г. Открытие Авторемонтного завода, который вошел в состав Росавторемпрома Министерства автомобильного транспорта.

1979 г. К этому времени в итоге реконструкции старых помещений завода насчитывает 6200 кв. м. производственных площадей. Это 6 участков. На заводе производился капитальный ремонт автобусов, двигателей, узлов и агрегатов.

1988 г. Начало разработки производства дисков сцепления.

1993 г. Начало серийного выпуска дисков сцепления

2002 г. На базе ЗАО «Тюменский авторемонтный завод» создается ЗАО «Тюменский машиностроительный завод»

Завод сегодня 
За 18 лет работы на рынке накопил большой опыт в производстве ведомых дисков сцепления.

К моменту создания ЗАО «Тюменьмашзавод» на предприятии производится только 12 видов дисков сцепления, учитывая, что завод каждый год увеличивал ассортимент выпускаемой продукции, это привело к тому, что в настоящее время ассортимент возрос до 23 наименований.
  
В настоящее время ежемесячно завод производит и реализует более 20 тысяч дисков сцепления и в ближайшем будущем планируется увеличение объемов производимой продукции.

Продукция завода пользуется спросом на рынке России, стран бывших союзных республик и стран дальнего зарубежья, отвечает всем установленным государственным стандартам и требованиям, что подтверждается сертификатами соответствия.

Примечания

См. также 

 Сцепление (механика)
 Трансмиссия

Ссылки 
 Официальный сайт
 Департамент инвестиционной политики Тюменской области

Предприятия Тюмени